Somolinos steht für:

Somolinos (Guadalajara), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Guadalajara

Somolinos ist der Familienname folgender Personen:

 Susana Somolinos (* 1977), spanische Judoka